Бурлака може означати:
 Бурлак — найманий робітник у Росії XVI — початку XX століть, що в складі артілі тягнув линвою (бичовою) річкове судно вгору проти течії.
 Бурла́ка, бурла́к — людина без постійної роботи та постійного помешкання. Синоніми: безпритульний, безхатько, бездомок, бездомний.
 «Бурлака» — інша назва першої п'єси Івана Карпенка-Карого «Чабан».
 «Бурлака» — український хор

 Бурлака Андрій Петрович (1955) — російський музичний новинар і продюсер.
 Бурлака Віктор Анатолійович (1948) — український учений-зоотехнік.
 Бурлака Галина Миколаївна — український літературознавець, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури НАН України.
 Бурлака Іван Володимирович — матрос Збройних сил України, учасник Російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Бурлака Ісак Юхимович (1907—1944) — радянський військовий, Герой Радянського Союзу.
 Бурлака Леонід Антонович (нар. 1938) — радянський, український кінооператор-постановник. Заслужений діяч мистецтв України (1994).
 Бурлака Олег Анатолійович (1972—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бурлака Сергій Вікторович (1977—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бурлака Тамара Василівна (нар. 1955) — український радянський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Бурлака Федір Миколайович (1902—1972) — український радянський письменник.
 Бурлака Юрій Петрович (1968) — балетмейстер, Заслужений артист Росії.
 Оксенія Бурлака (1990) — українська письменниця, композиторка, копірайтерка й піар-фахівчиня.

Джерела